Николай Казнаков:: Казнаков, Николай Геннадьевич (1824—1885) — член Государственного совета, генерал-адъютант.
 Казнаков, Николай Иванович (1834—1906) — адмирал, генерал-адъютант.
 Казнаков, Николай Николаевич (1856—1929) — генерал от кавалерии.